Round Timber Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Round Timber Island (Florida)
 Round Timber Island (Charlton County, Georgia)
 Round Timber Island (Ware County, Georgia)